«This Time» () — четвертий студійний альбом британської поп-співачки Мелані Чісхолм. В Британії реліз відбувся 30 березня 2007.

Список пісень

Чарти та сертифікація

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Мелані Чісхолм 

Альбоми Мелані Чісхолм
Музичні альбоми 2007
Альбоми Red Girl Records